Valerio o Valerius, puede referirse a:

Gens Valeria 
Una gens romana (gens Valeria -del latín valere, con el significado de "valer", "ser fuerte" o "valiente"), que origina el nombre. También pueden ser citados como "los Valerios" (Valerii) o familia Valerio.

Marco Valerio Voluso, cónsul 505 a. C.
Publio Valerio Publícola († 503 a. C.), cónsul
Lucio Valerio Potito (cónsul 449 a. C.)
Marco Valerio Corvo (h. 370 a. C. - 270 a. C.)
Manio Valerio Máximo, cónsul 263 a. C.
Marco Valerio Levino (siglo III a. C.), político y militar
Valerio Máximo (s I a. C.-s. I ), escritor
Valerius Vegetus (siglo I), senador y cónsul, de familia hispana (su hijo y nieto, del mismo nombre, fueron asimismo senadores y cónsules)
Marco Valerio Marcial, poeta
Valerio Flaco, poeta
Gayo Valerio Catulo, poeta
Marco Aurelio Valerio Majencio († 312), emperador (citado habitualmente como Majencio)
Valerio Valente († 317), emperador (citado habitualmente como Valerio)

Santo 
Valerio del Bierzo, cenobita del siglo VII

Forma "Valerius" 
Además de para los personajes romanos, es usada especialmente para
Valerius Cordus (1514 - 1544), farmacéutico, médico y botánico alemán.

Forma "Valerii" 
Utilizada en Italia como apellido.
Tonino Valerii (1934-), director de cine y guionista italiano

Nombre actual
En español o en italiano (véase también Valery y Valéry); el femenino es Valeria.

Valerio Belli o Valerio Vicentino (1468 - 1546) escultor y orfebre italiano del Renacimiento
Valerio Castello (1624 – 1659), pintor italiano del Barroco
Valerio Trujano (1767 — 1812), prócer de la independencia mexicana 
Valerio Zurlini (1926 - 1982), director de cine italiano
Valerio Lazarov (1935 - 2009), creador de televisión hispano-rumano
Valerio Massimo Manfredi (1943), historiador italiano

Apellido 
Joaquín Enrique Valerio Olivera (1973 ), futbolista español
Xandro Valerio (1896 - 1966 ), poeta y letrista español
Marcos Valério, empresario brasileño

Véase también 
 Valeriano
 San Valero
 Saint Valéry